Дядюшкин сон:

 Дядюшкин сон — повесть Фёдора Михайловича Достоевского.
 Дядюшкин сон — художественный фильм, снятый в 1966 году по одноимённой повести Ф. М. Достоевского.